Cruzados puede referirse a:

 Cruzados, son aquellos que participaron en las cruzadas.
 Cruzados, equipo de Football Americano Argentina.
 Club Deportivo Universidad Católica, equipo de fútbol chileno.
 Cruzado, antigua moneda ibérica.
 Cruzados, película española de 2013, dirigida por Miguel Ángel Cárcano.